Stadio Silvio Piola – stadio sportivo situato a Novara
 Stadio Silvio Piola – impianto sportivo di Vercelli